Andreas Holmberg ist der Name folgender Personen:

* Andreas Holmberg (Bischof) (* 1966), schwedischer Geistlicher, Bischof von Stockholm
 Andreas Holmberg (Fußballspieler) (* 1984), schwedischer Fußballspieler und -trainer  
 Andreas Holmberg (Skisportler) (* 1992), schwedischer Skisportler